Jängänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jängänsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Jängänsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar